Adolf Kern (zm. 1895), właściciel ziemski
 Adolf Kern, austriacki kierowca